Bruine violetoorkolibrie
 Goulds violetoorkolibrie
 Kleine violetoorkolibrie
 Mexicaanse violetoorkolibrie
 Witbuikvioletoorkolibrie